Миссия sui iuris в Туркмении () — миссия sui iuris Римско-католической церкви с центром в городе Ашхабад, Туркмения. Миссия sui iuris в Туркмении подчиняется непосредственно Святому Престолу. Миссия распространяет свою юрисдикцию на всю территорию Туркмении.

История 
29 сентября 1997 года Папа Римский Иоанн Павел II учредил миссию sui iuris в Туркмении, выделив её из апостольской администратуры Караганды (сегодня — епархия Караганды). Пастырское попечение миссией было поручено монахам из монашеской конгрегации облатов.

С марта 2010 года в Туркмении действует Римско-католический центр, который прошёл государственную регистрацию.

Ординарии миссии 
 священник Анджей Мадей (29.09.1997 — по настоящее время).

Статистика 

|-
| 1999 || 500 ||  || 0,0 || 2 || || 2 || 250 ||  || 2 ||  || 1
|-
| 2000 || 500 ||  || 0,0 || 3 || || 3 || 250 ||  || 3 ||  || 1
|-
| 2004 || 50 ||  || 0,0 || 2 || || 2 || 25 ||  || 2 || 1 || 2
|-
| 2005 || 50 ||  || 0,0 || 2 || || 2 || 25 ||  || 2 ||  || 2
|-
| 2007 || 80 ||  || 0,0 || 2 || || 2 || 40 ||  || 2 || 1 || 1
|-
| 2010 || 95 ||  || 0,0 || 4 || 2 || 2 || 23 ||  || 3 || 2 || 1
|-
| 2014 || 160 ||  || 0,0 || 3 ||  || 3 || 53 ||  || 8 ||  || 1
|-
| 2017 || 200 ||  || 0,0 || 3 ||  || 3 || 66 ||  || 5 || 3 || 1
|}

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте gcatholic.org
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org

Католицизм в Туркменистане
Миссии sui iuris